Диего Рафаэль Хименес Эрнандес (; 18 сентября 1988, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Тампико Мадеро».

Клубная карьера 
Хименес — воспитанник клуба «Крус Асуль». В 2008 году Диего начал выступать за фарм-клуб «Крус Асуль Идальго» в Лиге Ассенсио. 1 марта 2009 года в матче против «Атланте» он дебютировал в мексиканской Примеры. Летом 2011 года в поисках игровой практики Хименес перешёл в «Венадос». 30 июля в матче против «Некаксы» он дебютировал за новый клуб. 25 сентября в поединке против «Ла-Пьедада» Диего забил свой первый гол за «Венадос».

В начале 2013 года Хименес вернулся в элиту, подписав соглашение с «Атланте». 6 января в матче против «Пачуки» он дебютировал за новую команду. 8 августа в поединке Кубка Мексики против своего предыдущего клуба «Венадос» Диего забил свой первый гол за «Атланте».

Летом 2014 года Хименес подписал контракт с Лобос БУАП. 19 июля в матче против «Атлетико Сан-Луис» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Диего сделал «дубль», забив свои первые голы за Лобос БУАП. 13 сентября в матче против «Дорадос де Синалоа» он сделал хет-трик. В своём дебютном сезоне Хименес стал лучшим бомбардиром чемпионата. 19 марта 2016 года в поединке против «Мурсилагос» он сделал хет-трик. В 2017 году Диего во второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата и помог клубу выйти в элиту. 30 июля в матче против «Керетаро» он дебютировал за команду на высшем уровне.

Достижения 

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Лиги Ассенсо (10 голов) — 2014
 Лучший бомбардир Лиги Ассенсо (10 голов) — 2017

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Diego Jimenez at Official Liga MX Profile
 Diego Jimenez at Official Ascenso Profile

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Крус Асуль Идальго»
Игроки ФК «Венадос»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК «Тампико Мадеро»